En Pologne, Kuszewo peut désigner  :

 Kuszewo, un village de la voïvodie de Grande-Pologne ;
 Kuszewo, un village de la voïvodie de Poméranie-Occidentale.